Ayuso ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Prado Ayuso (* 1969), spanischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischof von San Sebastián
 Guadalupe Porras Ayuso (* 1987), spanische Fußballschiedsrichterassistentin
 Isabel Díaz Ayuso (* 1978), spanische Politikerin
 Juan Ayuso (* 2002), spanischer Radrennfahrer
 Larry Ayuso (* 1977), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Manuel Sánchez Ayuso (1941–1982), spanischer Ökonom und Politiker (PSOE und PSP)
 María del Pilar Ayuso González (* 1942), spanische Politikerin (PP), MdEP
 Marisol Ayuso (* 1943), spanische Schauspielerin
 Miguel Ayuso Guixot (* 1952), römisch-katholischer Geistlicher, Kurienbischof, Theologe, Orientalist und Islamwissenschaftler
 Omar Ayuso (* 1998), spanischer Schauspieler